Golden Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Golden Lake, Nova Scotia, sjö, 
 Golden Lake, Ontario, sjö,